La Tercera Guerra de Indochina fueron una serie de conflictos interconectados por la historiografía que pueden hacer referencia a:

Guerra camboyano-vietnamita (1978-1989), la invasión de la Kampuchea Democrática por los vietnamitas y el derrocamiento del régimen de los Jemeres Rojos; o
Guerra sino-vietnamita (1979), la invasión china del norte de Vietnam, como respuesta a la invasión de su aliado camboyano.